Urgent steht für:

 Urgent (kanadische Band), kanadische Rockband (1982–1984)
 Urgent (US-amerikanische Band), US-amerikanische Rockband (1984–1987)
 Urgent (Lied), ein Lied auf 4 (Foreigner-Album)